Радиостанции Молдавии.

История радиовещания

1930-е годы 
1 ноября 1928 года в Бессарабии начата ретрансляция «Радио Бухареста».

30 октября 1930 в Бессарабии начата ретрансляция «Московского радио».

8 октября 1939 года Румынская радиовещательная компания запустила «Радио Бессарабии».

1940 год, июль — вещания «Радио Бухареста» и «Радио Бессарабии» в Бессарабии были приостановлены.

1940-е годы 
В 1945 году начата ретрансляция Второй программы «Всесоюзного радио».

В 1948 году сдан костюженский объект (г. Кодру). Запущен 100 кВт-передатчик.

1950-е годы 
Начата ретрансляция Третьей программы «Всесоюзного радио».

1960-е годы

1970-е годы 

В 1970-х в Кагуле возвели 77 метровый шпренгель (СВ-мачту) и сдали в эксплуатацию радиовещательную станцию. В тех. здании смонтировали один полукомплект радиопередатчика Tesla SRV2x20 (20 кВт). Второй полукомплект установили в Единцах. Кстати, такое же оборудование смонтировали в Измаиле.

1980-е годы

1990-е годы 
Сентябрь 1991-го — «Радио-1» (переименованная 1-я программа «Всесоюзного радио» и «Московское радио») было переведено на частоту радиоканала «Юность» (переименованная 3-я программа «Всесоюзного радио»), частота «Радио-1» была передана RTN (переименованное «Гостелерадио МССР»), на которой начало вещание «Радио Молдовы»; вещание радиоканала «Юность» на территории Молдавии приостановлено.

17 мая 1997 года «Радио Молдова» начали ретранслировать в Чимишлии на частоте 103,5 МГц. Для это использовался передатчик «Gates FM-5G» американской фирмы «Harris». После настройки удалось выдать в эфир 3 кВт мощности. По факту же, передатчик пятикиловаттный.

После 2000 года 
 15 июля 2002 года в Чадыр-Лунге смонтирован передатчик для вещания «Радио Гагаузия» на 104,6 FM. Официальное вещание запущено в середине 2003 года.
 1 декабря 2008 г. официально запущено вещание радиостанции «Radio-10», каким-то образом связанная с партией ХДНП. Позывные станции зазвучали в Дрокии, Унгенах и Кагуле. Сигнал радиостанции подняли на спутник Тор-3, 1 гр з. д. в состав пакета «Focus Sat Moldova».
 4 декабря 2008 г. запущено тестовое вещание радиостанции «Love Radio» («Nova Casa» SRL) на страшенской частоте 102,3 МГц, на которой до лета 2008 г. долгое время вещала «Antena C».
 19 декабря 2008 г. в Кишинёве запущено тестовое вещание «CityFM» на 89,6 FM, а 24 декабря 2008 года должны были официально запустить трансляцию. Это 2-й город после Бельц, где должна вещать эта станция. Но как раз 24 декабря вещание не велось. 12 января 2009 года вещание возобновлено.

Ссылки 
 Координационный совет по аудиовизуальной деятельности Молдавии
 Сайт о телевидении и радио в Молдавии
 Сайт об эфирном радиоприёме в Молдавии

Средства массовой информации Молдавии
Списки организаций Молдавии
Молдавия